Флаг Горноура́льского городского округа — официальный символ муниципального образования Горноуральский городской округ Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 25 июня 2004 года, как флаг муниципального образования «Пригородный район» (после муниципальной реформы — Горноуральский городской округ), и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1561.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, составленное равными вертикальными полосами: жёлтой и синей. По центру полотнища помещены фигуры районного герба: увенчанное башенной короной кольцо с самоцветами и ящерица, выполненные синим, жёлтым, красным, зелёным и белым цветами. Оборотная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики 
Деление полотнища — знак расположенности территории на границе Европы и Азии.

Кольцо с разноцветными каменьями свидетельствует об уникальности местных месторождений и необычайной широте представленных минералов. Использование для их окраски зелёного и красного цветов указывает на александрит (камень России), впервые обнаруженный на Муринских отвалах. Кольцо несёт символику объединения множества малых поселений и доверия, а её увенчанность башенной короной отражает название района.

Примечания 

Ящерица в геральдике
Флаги с изображением корон